Стара-Загора — слово, обозначающее географические объекты:
 Стара-Загора — один из крупных городов Болгарии.
 Стара-Загора — название одного из двух аэропортов города Стара-Загора в Болгарии.
 Стара-Загора — община в Болгарии.
 Стара-Загора — улица в Самаре.

См. также 
 Старозагорское восстание (1875)
 Загора
 Нова-Загора